Il singolare del torneo di tennis Vancouver WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Marty Riessen 6-7 7-6 7-6 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Vancouver WCT 1972